Muench ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Muench (1889–1962), deutschstämmiger US-amerikanischer Kurienkardinal und erster Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland
 Robert William Muench (* 1942), Bischof von Baton Rouge

Siehe auch:
 Münch